Schwansee ist ein See- und Ortsname:
 Schwansee, See in Bayern
 Schwansee (Jamlitz), See bei Jamlitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Schwansee (Großrudestedt), Ort in Thüringen
 zwischen 1938 und 1945 der deutsche Name zweier Orte im heutigen Polen:
 Święte (Cewice) (Schwansee, bis 1937 Swantee, Kreis Stolp/Pommern)
 Okrągłe (Wydminy) (Schwansee, bis 1938 Okrongeln, Kreis Lötzen/Ostpreußen)

Siehe auch:
 Groß Schwansee
 Schwanensee
 Schwanseebad in Weimar